Джейкоб Киплимо (, ) — угандийский легкоатлет, бегун на средние и длинные дистанции, призёр Олимпийских игр 2020 года и чемпионата мира 2022 года, двукратный победитель Игр Содружества 2022 года. Рекордсмен мира в полумарафоне с ноября 2021 года.

Биография 
В июле 2016 года Джейкоб Киплимо выступил на юниорском чемпионате мира. По итогам забега на 10 000 метров угандийский легкоатлет стал обладателем бронзовой награды.

В августе 2016 года Киплимо принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 15-летний угандиец стал самым молодым легкоатлетом, заявленным на Игры 2016 года. При этом Киплимо стал одним из самых юных олимпийцев в истории Уганды. На момент начала Игр Киплимо было 15 лет и 277 дней, что на 71 день больше, чем у боксёра Чарльза Лубулвы, выступавшего на Играх 1980 года в Москве.

На Играх в Рио-де-Жанейро Киплимо выступил на дистанции 5000 метров. В своём забеге угандиец пришёл к финишу только 11-м и завершил борьбу за медали. при этом его соотечественник Филипп Кипиеко, выступавший во втором забеге с аналогичного места, смог пробиться в финал, среди отобравшихся по времени. В 2017 году Киплимо стал чемпионом мира среди юниоров в беге по пересечённой местности. В 2018 году Джейкоб вновь стал призёром юниорского чемпионата мира, прибежав вторым на финиш дистанции 10 000 метров. Также Киплимо был близок к завоеванию медали на Играх Содружества, но на 10 000 метрах стал только 4-м.

В 2019 году Киплимо стал серебряным призёром чемпионата мира по бегу по пересечённой местности, уступив 4 секунды своему соотечественнику Джошуа Чептегеи. Являлся одним из пейсмейкеров кенийского бегуна Элиуда Кипчоге в рамках проекта INEOS 1:59 Challenge.

В 2020 году стал чемпионом мира по бегу на полумарафоне в Гдыне.

21 ноября 2021 года в Лиссабоне Киплимо установил мировой рекорд в полумарафоне, пробежав дистанцию за 57 минут 31 секунду.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Уганды
Бегуны по пересечённой местности Уганды
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике